

Cinema 
Il castello – film diretto da Rudolf Noelte (1968)
Il castello – film diretto da Rod Lurie (2001)
Il castello – documentario diretto da Massimo D'Anolfi e Martina Parenti (2011)

Letteratura 
Il castello – romanzo di Franz Kafka

Televisione 
Il castello – programma televisivo italiano